Harald Schmid
Kyle Schmid
Samuel Schmid
Heinrich Schmid
Christopher Schmid
Lothar Schmid
Hans-Christian Schmid
Desambiguações de sobrenomes